Der Doktor und das liebe Vieh oder im Original All Creatures Great and Small ist der Titel folgender Werke:
 Der Doktor und das liebe Vieh (Buchreihe), Titel einer Reihe von Werken des Autors James Herriot 
 Der Doktor und das liebe Vieh (Film), britischer Fernsehfilm von Claude Whatham (1975)
 Der Doktor und das liebe Vieh (Fernsehserie, 1978), britische Fernsehserie (1978–1990)
 Der Doktor und das liebe Vieh (Fernsehserie, 2020), britische Fernsehserie (seit 2020)